El término Oratorio de San Felipe Neri puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri;

En España
al Oratorio de San Felipe Neri, en Albacete;
al Oratorio de San Felipe Neri, en Alcalá de Henares;
al Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz;
al Oratorio de San Felipe Neri, en Córdoba;
al Oratorio de San Felipe Neri, en Cuenca;
al Oratorio de San Felipe Neri, en Sevilla;
al Oratorio de San Felipe Neri, en Toledo.

En México
 al Oratorio de San Felipe Neri, comúnmente conocido como La Profesa, en la Ciudad de México.
 al Oratorio de San Felipe Neri, comúnmente conocido como Iglesia de la Compañía, en la ciudad de Guanajuato.

En Panamá
 al Oratorio San Felipe Neri, en la ciudad de Panamá.